Hrvatska glagoljica oblik je glagoljice koji je u hrvatskim zemljama bio prisutan od 11. do 16. stoljeća. Također je poznat kao uglata glagoljica. Obla glagoljica izvorno pripada Bugarskoj – Ohridska književna škola.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Hrvatska glagoljica – Glagoljaši, dokumentarni film (2011.)
 Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

Povijest hrvatskoga jezika
Hrvatski povijesni dokumenti
Glagoljica